EDFC steht für:
 Erster Deutscher Fantasy Club
 Eastern Dedicated Freight Corridor, indische Frachteisenbahnstrecke der staatlichen Dedicated Freight Corridor Corporation of India von Nordindien nach Ostindien
 Flugplatz Aschaffenburg (ICAO-Code)

Abkürzung